Tollefsen est un patronyme norvégien, dérivé du prénom , notamment porté par :

Par ordre alphabétique
  (née en 1957), coureuse cycliste et patineuse de vitesse norvégienne ;
  (1897–1973), poétesse norvégienne ;
  (née en 1966), patineuse de vitesse norvégienne ;
 Ole-Kristian Tollefsen (né en 1984), joueur norvégien de hockey sur glace ;
  (née en 1981), chanteuse-compositrice-interprète américano-néerlandaise ;
  (né en 1969), joueur norvégien de handball ;
  (1885–1963), rameur norvégien.

Notes et références 

en:Tollefsen
no:Tollefsen